В чемпионате СССР среди команд мастеров второй лиги 1988 года приняли участие 169 коллектива, которые были разделены на девять территориальных зон.

Команды с Украины соревновались в 6 зоне. В рамках первенства определялся чемпион Украинской ССР. В этом сезоне им стала «Буковина» из Черновцов.

Итоги первенства 
Турнир проходил с 26 марта по 21 октября. Всего было сыграно 650 матчей и забито 1510 голов (в среднем 2,32 за игру). Лучшим бомбардиром стал форвард севастопольской «Чайки» С. Павлов, забивший 36 мячей. Приз «Рубиновый кубок», вручаемый газетой «Молодь України» самой результативной команде, достался чемпиону республики — «Буковине».

Турнирная таблица

Матчи

Лучшие бомбардиры

Источники 
 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 А. Н. Романенко «Футбол-89». — Киев: «Здоровье», 1989. — 128 с.
 Ю. Ландер «Футбол 1988—1989». — Харьков: «Соціалістична Харківщина», 1989. — 319 с.

Примечания

Ссылки 
 1988. Вторая лига, 6 зона
 На wildstat.ru